Сіменович — українське прізвище.

 Сіменович Володимир
 Сіменович-Сіменс Мирослав

Українські прізвища